Niemcy:
 Neidlingen – dzielnica Feuchtwangen
 Neidlingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen